Floresta bezeichnet

 Floresta (Paraná), eine brasilianische Stadt im Bundesstaat Paraná 
 Floresta (Pernambuco), eine brasilianische Stadt im Bundesstaat Pernambuco 
 Floresta (Sizilien), eine italienische Stadt in Sizilien
 Floresta (Kolumbien), eine kolumbianische Stadt
 Floresta (Boyacá), Municipio im Departamento Boyacá, Kolumbien
 Floresta (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien
 Floresta Azul, Gemeinde im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Floresta do Araguaia, Gemeinde im Bundesstaat Pará, Brasilien
 Floresta do Piauí, Gemeinde im Bundesstaat Piauí, Brasilien
 Floresta (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Floresta (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Floresta EC, Fußballmannschaft aus Fortaleza

 Nísia Floresta (Rio Grande do Norte), vormals Papary, eine brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Norte
 Floresta Nacional de Nísia Floresta, Naturschutzgebiet in Rio Grande do Norte

Floresta ist der Familienname folgender Personen:
 Nísia Floresta (Autorin) (1810–1885), brasilianische Erzieherin, Übersetzerin, Schriftstellerin und Feministin, der zu Ehren die Gemeinde 1948 umbenannt wurde

Siehe auch:
 Alta Floresta
 La Floresta